Турновский — фамилия. Известные носители:

 Турновский, Мартин (1928—2021) — чешский дирижёр.
 Турновский, Ян Троян (до 1550—1606) — чешский композитор эпохи Возрождения.